Пригородное сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Пригородное сельское поселение — входит в Фроловский район

Вологодская область
 Пригородное сельское поселение — входит в Сокольский район

Воронежская область
 Пригородное сельское поселение — входит в Калачеевский район

Ивановская область
 Пригородное сельское поселение — входит в Родниковский район

Калининградская область
 Пригородное сельское поселение — входит в Нестеровский район

Краснодарский край 
 Пригородное сельское поселение — входит в Крымский район

Псковская область
 Сельское поселение Пригородная волость — муниципальное образование в Опочецском районе
 Сельское поселение Пригородная волость — муниципальное образование в Пустошкинском районе

Рязанская область
 Пригородное сельское поселение — входило в Сапожковский район

Тверская область
 Пригородное сельское поселение — входит в Бельский район

Тульская область
 Пригородное сельское поселение — входит в Плавский район

Ярославская область
 Пригородное сельское поселение — входит в Переславский район
 Пригородное сельское поселение — входит в Пошехонский район